Корниловский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Каменском районе Алтайского края России. Административный центр — село Корнилово.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1424 человека, в том числе 656 мужчин и 768 женщин.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Корнилово.

Примечания 

Муниципальные образования Каменского района (Алтайский край)
Сельские поселения Алтайского края